

Sigle 
 Sydney Cricket Ground – stadio polivalente a Sydney

Codici 
 SCG – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Spring Creek (Australia)
 scg – codice ISO 639-3 della lingua sanggau
 SCG – (Srbija i Crna Gora) vecchio codice ISO 3166-1 alpha-3 di Serbia e Montenegro (ora separate, SRB per Serbia e MNE per Montenegro)